Línea 36 puede referirse a:
 Línea 36 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 36 de autobuses de Barcelona.
 Línea 36 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 36 de autobuses de Madrid.
 Línea 36 de la EMT de Málaga.
 Línea 36 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.